

Persone
 Camillo Galizzi – ingegnere italiano
 Fede Galizzi – pittrice italiana
 Gian Pietro Galizzi – politico italiano
 Luigi Galizzi – pittore italiano
 Nino Galizzi – scultore italiano

Altro
 Galizzi – famiglia bergamasca di pittori e ingegneri